Kongos historia kan syfta på:
Kongoriket
Kongo-Brazzavilles historia
Kongo-Kinshasas historia